Circuit Zandvoort, kendt som CM.com Circuit Zandvoort, af sponsormæssige oversager er et hollandsk motorsportsanlæg beliggende ved byen Zandvoort i Noord-Holland, tæt på kysten til Nordsøen.

Banen blev indviet i august 1948 som Circuit van Zandvoort, og igennem tiderne er banens layout blevet ændret flere gange, senest i 2020. 

Banen er blevet brugt til Hollands Grand Prix i Formel 1-serien, først mellem 1952-1985, og så efter en 36 årig pause, vendte grand prixet tilbage til Zandvoort i 2021.

Vindere af Formel 1 i Zandvoort

Kilder

Eksterne henvisninger 

 Circuit Park Zandvoorts officielle hjemmeside 

Formel 1-baner
Motorsportsanlæg i Holland
Etableret i 1948
Noord-Holland